Balde kan syfta på

Platser

Argentina 

 Balde (ort), San Luis,

Andra betydelser
 Balde striaticum, tvåvingeart